Die Liste der Bachchöre gibt eine Übersicht über Chöre, die sich nach dem Barockkomponisten Johann Sebastian Bach oder generell nach der Familie Bach benannt haben (Bachchor).

Deutsche Bachchöre 
 Aachener Bachverein
 Bachchor Arnstadt
 Bachchor der Erlöserkirche Bad Homburg
 Bach-Chor an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche (Berlin)
 Bach-Chor Bonn
 Coburger Bachchor
 Bachchor Eisenach
 Bach-Chor Darmstadt
 Dortmunder Bachchor
 Bachverein Düsseldorf
 Bachchor Erlangen
 Essener Bachchor
 Flensburger Bach-Chor
 Freiburger Bachchor
 Gelsenkirchener Bach-Chor, seit 2002
 Bachchor Gütersloh
 Hamburger Bachchor St. Petri
 Bachchor Hannover
 Bachchor Heidelberg
 Bach-Chor Heilbronn
 Bachchor Ilmenau
 Bachchor Karlsruhe
 Kasseler Bachchor
 Bach-Chor Koblenz
 Bach-Chor Konstanz
 Bach-Verein Köln
 Bachchor Köthen
 Bachchor Leipzig
 Leverkusener Bachchor
 Lübecker Bach-Chor
 Bach-Chor Lüneburg
 Bachchor Mainz
 Bachchor Mannheim
 Marburger Bachchor
 Münchener Bach-Chor
 Bachchor Neumünster
 Bachchor St. Lorenz Nürnberg
 Bach-Chor Osnabrück
 Segeberger Bachchor
 Bach-Chor Siegen
 Bachchor Stuttgart
 Trierer Bachchor
 Bachchor Tübingen
 Wasserburger Bach-Chor
 Bach-Chor Wiesbaden
 Wittener Bach-Chor
 Bachchor Worms
 Bachverein Wupperfeld (Wuppertal)
 Bachchor Würzburg

Österreichische Bachchöre 
 Salzburger Bachchor
 Bachchor Wien

Schweizer Bachchöre 
 Basler Bach-Chor
 Berner Bachchor
 Zürcher Bach Chor
Bach-Chor St. Gallen

Weitere Bachchöre im nicht-deutschsprachigen Bereich 
 The Bach Choir of Bethlehem (ältester Bachchor der USA)
 Hermannstädter Bachchor (Siebenbürgen)
 Kopenhagener Bachchor
 Bachchor Kronstadt (Siebenbürgen)
 The Bach Choir (London, England)
 Bach Collegium Japan (Tokio und Kōbe, Japan)

Einzelnachweise 

!
Bachchor
Bachchore